Justine Henin ha battuto in finale Svetlana Kuznecova 6-1, 6-3

Teste di serie 

  Justine Henin (campionessa)
  Marija Šarapova (terzo turno)
  Jelena Janković (quarti di finale)
  Svetlana Kuznecova (finale)
  Ana Ivanović (quarto turno)
  Anna Čakvetadze (semifinali)
  Nadia Petrova (terzo turno)
  Serena Williams (quarti di finale)
  Daniela Hantuchová (primo turno)
  Marion Bartoli (quarto turno)
  Patty Schnyder (terzo turno)
  Venus Williams (semifinali)
  Nicole Vaidišová (terzo turno)
  Elena Dement'eva (terzo turno)
  Dinara Safina  (quarto turno)
  Martina Hingis (terzo turno)

 Tatiana Golovin (primo turno)
 Shahar Peer (quarti di finale)
 Sybille Bammer (quarto turno)
 Lucie Šafářová (terzo turno)
 Al'ona Bondarenko (terzo turno)
 Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Tathiana Garbin (primo turno)
 Francesca Schiavone (secondo turno)
 Mara Santangelo (primo turno)
 Sania Mirza (terzo turno)
 Vera Zvonarëva (terzo turno)
 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Samantha Stosur (primo turno)
 Agnieszka Radwańska (quarto turno)
 Anabel Medina Garrigues (terzo turno)
 Michaëlla Krajicek (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta 
Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

US Open 2007